Engodactylactis est un genre de  cnidaires anthozoaires de la famille des  Cerianthidae.

Liste des espèces 
Selon  :
  Engodactylactis formosa Gravier, 1920

Notes et références

Liens externes 

 

Genre de cnidaires (nom scientifique)
Cerianthidae